De DFL-Supercup 2013 was de 14e editie van de Duitse supercup. Vicekampioen Borussia Dortmund versloeg landskampioen en bekerwinnaar Bayern München met 4-2. Dortmund mocht zo voor de vierde keer de supercup in ontvangst nemen.

Wedstrijd

Voorgeschiedenis
Het was het tweede jaar op rij dat Bayern München en Borussia Dortmund elkaar troffen in het duel om de supercup. In 2012 won Bayern met 2-1. De wedstrijd was een heruitgave van de Champions Leaguefinale van 2013.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2013
Supercup voetbal Duitsland
Borussia Dortmund
FC Bayern München
Sportevenement in Dortmund